Lazdins oder Lazdiņš ist der Familienname folgender Personen:
 Artis Lazdiņš (* 1986), lettischer Fußballspieler
 Ray Lazdins (* 1964), kanadischer Diskuswerfer